Die Divizia A 1954 war die 17. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 21. März 1954 und endete am 24. November 1954.

Meister wurde Flamura Roșie UT Arad.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die vier letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, während drei Mannschaften aufstiegen, da die Divizia A auf 13 Teams reduziert wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Flamura Roșie UT Arad – Meister
 Metalul Reșița – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Metalul Hunedoara, Locomotiva Bukarest, Metalul Câmpia Turzii, Progresul Oradea

Aufsteiger in die Divizia A 
Progresul Bukarest, Locomotiva Constanța, Avântul Reghin

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1954 auf romaniansoccer.ro (rumänisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1954
Liga-1-Saison